Georg von Brieg ist der Name folgender Personen:

*  Georg II. (Brieg) (1523–1586), Herzog von Brieg und Wohlau sowie Verweser des Herzogtums Liegnitz
  Georg III. (Brieg) (1611–1664), Statthalter und Herzog von Brieg, Herzog von Liegnitz und Oberlandeshauptmann von Schlesien
 Georg Wilhelm I. (Liegnitz-Brieg-Wohlau) (1660–1675), Herzog von Liegnitz, Brieg und Wohlau